Ons Jabeur era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Naomi Broady che ha battuto in finale Kristýna Plíšková 5–7, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  An-Sophie Mestach (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (finale)
  Eri Hozumi (primo turno)
  Erika Sema (quarti di finale)

  Sachie Ishizu (ritiro)
  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Irena Pavlović (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (semifinali)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Fukuoka International Women's Cup 2014